Olivares de Duero kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Olivares de Duero (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 
 Olivares de Duero (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 

Robotskapade Spanienförgreningar